Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Borsano (Busto Arsizio)
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Busto Arsizio
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Caltavuturo
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Chioggia
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Mesola
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Oleggio
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Santena
 Chiesa nuova dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Sacconago (Busto Arsizio)
 Chiesa vecchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Sacconago (Busto Arsizio)

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Apostoli
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli